Narmandach (Sonnenaufgang) ist ein mongolischer Personenname.
Als Vatersname
Als Eigenname
 Dordschiin Narmandach (*  1982), mongolische Ringkämpferin
 Dordschpalamyn Narmandach, mongolische Judoka